Ба́рбара А́ндерсон (): Андерсон, Барбара (1926—2013) — новозеландская писательница.
 Андерсон, Барбара (род. 1945) — американская телевизионная актриса.